Gerardo Esquivel puede referirse a:
 Gerardo Esquivel (n. 1965), economista y académico mexicano.
 Gerardo Esquivel (n. 1966), futbolista mexicano.